Ауд-Хеверле () — небольшая коммуна на юге провинции Фламандский Брабант (Лёвенский округ), Фландрия, Бельгия. Официальный язык — нидерландский. Ауд-Хеверле граничит с франкоязычной Валлонией на юге. Общая площадь коммуны составляет 31,14 км², плотность населения — 351 чел. на км². Общая численность населения — 10 937 чел. (1 января 2008, оценка).

Ссылки 
 Офиц. страница администрации коммуны

Примечания 

Лёвенский округ
Коммуны провинции Фламандский Брабант